Ford P100 war ein Pick-up auf Basis des

 Ford Cortina, 1973–1987
 Ford Sierra, 1987–1993